Гализан, Релиза́н, ранее — Иги́ль-Иза́н () — город на северо-западе Алжира, административный центр одноимённого вилайета.

Географическое положение 
Город находится в западной части вилайета, в долине реки Мина (бассейн реки Шелифф), на высоте 98 метров над уровнем моря.
Гализан расположен на расстоянии приблизительно 250 километров к западу-юго-западу (WSW) от столицы страны Алжира.

Демография 
По данным переписи, на 2008 год население составляло 130 094 человека.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
В 3 километрах к востоку от города расположен .

Экономика 
Основу экономики Гализана составляет сельское хозяйство. Выращивают зерновые, виноград и хлопок. Развито животноводство, при этом шерсть является одним из главных продуктов городского экспорта.

Примечания 

Города Алжира